

Гринліф — місто, штат Айдахо
 Гринліф — місто, штат Канзас
 Гринліф — переписна місцевість, штат Вісконсин